|-
|(59501)||1999 JB9|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,124|| align=right|11,65|| align=right|4,485||MBA||7. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59502)||1999 JR9|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,203|| align=right|7,80|| align=right|4,042||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59503)||1999 JU9|| align=right|14,8|| align=right|2,523|| align=right|0,072|| align=right|8,94|| align=right|4,007||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59504)||1999 JY9|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,053|| align=right|10,56|| align=right|5,459||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59505)||1999 JW10|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,116|| align=right|7,32|| align=right|4,625||MBA||9. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59506)||1999 JD11|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,067|| align=right|3,47|| align=right|4,002||MBA||9. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59507)||1999 JW12|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,131|| align=right|15,27|| align=right|4,276||MBA||14. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59508)||1999 JP13|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,115|| align=right|9,53|| align=right|3,500||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59509)||1999 JR13|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,116|| align=right|14,10|| align=right|4,201||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59510)||1999 JY13|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,131|| align=right|28,66|| align=right|4,162||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59511)||1999 JP14|| align=right|13,8|| align=right|2,612|| align=right|0,225|| align=right|32,52|| align=right|4,222||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59512)||1999 JW14|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,069|| align=right|14,73|| align=right|4,313||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59513)||1999 JX14|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,051|| align=right|7,01|| align=right|4,529||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59514)||1999 JY14|| align=right|15,5|| align=right|2,127|| align=right|0,207|| align=right|5,15|| align=right|3,102||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59515)||1999 JP15|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,120|| align=right|11,92|| align=right|4,466||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(59516)||1999 JX15|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,125|| align=right|14,84|| align=right|4,252||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59517)||1999 JA16|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,117|| align=right|5,68|| align=right|4,026||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59518)||1999 JX17|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,086|| align=right|11,50|| align=right|3,909||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59519)||1999 JK18|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,160|| align=right|7,03|| align=right|4,060||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59520)||1999 JY18|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,134|| align=right|4,88|| align=right|3,575||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59521)||1999 JS20|| align=right|15,9|| align=right|2,158|| align=right|0,119|| align=right|5,47|| align=right|3,169||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59522)||1999 JR21|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,141|| align=right|5,58|| align=right|3,696||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59523)||1999 JM22|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,087|| align=right|12,94|| align=right|4,211||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59524)||1999 JU22|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,035|| align=right|12,76|| align=right|4,101||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59525)||1999 JE23|| align=right|14,7|| align=right|3,138|| align=right|0,238|| align=right|23,43|| align=right|5,557||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59526)||1999 JS23|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,208|| align=right|8,34|| align=right|4,364||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59527)||1999 JE24|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,164|| align=right|13,73|| align=right|4,430||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59528)||1999 JK24|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,165|| align=right|9,35|| align=right|4,588||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59529)||1999 JT24|| align=right|14,4|| align=right|2,728|| align=right|0,164|| align=right|14,83|| align=right|4,505||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59530)||1999 JU24|| align=right|13,4|| align=right|3,132|| align=right|0,042|| align=right|11,86|| align=right|5,543||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59531)||1999 JW25|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,210|| align=right|8,07|| align=right|4,121||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59532)||1999 JD26|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,098|| align=right|15,47|| align=right|4,335||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59533)||1999 JT26|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,061|| align=right|1,60|| align=right|4,089||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59534)||1999 JH27|| align=right|17,0|| align=right|2,405|| align=right|0,171|| align=right|2,50|| align=right|3,729||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59535)||1999 JQ27|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,065|| align=right|13,13|| align=right|4,182||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59536)||1999 JP28|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,126|| align=right|1,21|| align=right|4,207||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59537)||1999 JQ29|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,086|| align=right|5,02|| align=right|3,450||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59538)||1999 JR29|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,104|| align=right|3,21|| align=right|4,189||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59539)||1999 JU30|| align=right|15,9|| align=right|2,606|| align=right|0,215|| align=right|3,04|| align=right|4,207||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59540)||1999 JC31|| align=right|15,5|| align=right|2,449|| align=right|0,025|| align=right|1,63|| align=right|3,832||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59541)||1999 JE31|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,327|| align=right|1,86|| align=right|4,174||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59542)||1999 JG31|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,267|| align=right|9,78|| align=right|4,280||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59543)||1999 JU31|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,102|| align=right|3,39|| align=right|4,106||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59544)||1999 JH32|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,122|| align=right|8,35|| align=right|4,118||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59545)||1999 JZ32|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,183|| align=right|3,13|| align=right|4,134||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59546)||1999 JV34|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,308|| align=right|14,34|| align=right|3,878||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59547)||1999 JS35|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,133|| align=right|7,30|| align=right|4,157||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59548)||1999 JU35|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,119|| align=right|15,52|| align=right|4,162||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59549)||1999 JE36|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,054|| align=right|11,72|| align=right|4,630||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59550)||1999 JH37|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,077|| align=right|2,50|| align=right|4,160||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59551)||1999 JL37|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,166|| align=right|12,50|| align=right|4,103||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59552)||1999 JM38|| align=right|14,9|| align=right|2,525|| align=right|0,140|| align=right|13,98|| align=right|4,012||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59553)||1999 JP40|| align=right|15,6|| align=right|2,511|| align=right|0,129|| align=right|10,76|| align=right|3,978||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59554)||1999 JW40|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,119|| align=right|14,44|| align=right|4,057||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59555)||1999 JE41|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,206|| align=right|4,69|| align=right|4,056||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59556)||1999 JF41|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,034|| align=right|12,14|| align=right|4,015||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59557)||1999 JH41|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,160|| align=right|10,74|| align=right|4,435||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59558)||1999 JR41|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,253|| align=right|10,95|| align=right|4,275||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59559)||1999 JD42|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,104|| align=right|12,89|| align=right|4,031||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59560)||1999 JG42|| align=right|15,2|| align=right|2,833|| align=right|0,128|| align=right|4,73|| align=right|4,768||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59561)||1999 JQ42|| align=right|16,8|| align=right|2,552|| align=right|0,205|| align=right|2,47|| align=right|4,076||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59562)||1999 JK43|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,215|| align=right|11,58|| align=right|4,314||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59563)||1999 JO45|| align=right|16,2|| align=right|2,514|| align=right|0,086|| align=right|6,47|| align=right|3,985||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59564)||1999 JR46|| align=right|14,8|| align=right|2,455|| align=right|0,068|| align=right|6,53|| align=right|3,845||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59565)||1999 JT46|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,087|| align=right|5,23|| align=right|4,192||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59566)||1999 JU46|| align=right|15,9|| align=right|2,529|| align=right|0,109|| align=right|2,53|| align=right|4,020||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59567)||1999 JU47|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,182|| align=right|2,98|| align=right|4,170||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59568)||1999 JW47|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,091|| align=right|3,64|| align=right|4,174||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59569)||1999 JJ48|| align=right|14,1|| align=right|2,327|| align=right|0,092|| align=right|6,04|| align=right|3,550||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59570)||1999 JX48|| align=right|14,8|| align=right|2,520|| align=right|0,124|| align=right|4,88|| align=right|3,999||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59571)||1999 JY48|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,202|| align=right|2,35|| align=right|4,529||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59572)||1999 JA49|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,190|| align=right|6,63|| align=right|4,123||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59573)||1999 JK49|| align=right|15,0|| align=right|2,568|| align=right|0,102|| align=right|7,82|| align=right|4,114||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59574)||1999 JE50|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,094|| align=right|5,00|| align=right|4,519||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59575)||1999 JB51|| align=right|14,6|| align=right|2,651|| align=right|0,146|| align=right|11,54|| align=right|4,316||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59576)||1999 JM51|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,036|| align=right|12,92|| align=right|4,302||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59577)||1999 JS51|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,019|| align=right|2,21|| align=right|3,384||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59578)||1999 JA53|| align=right|15,2|| align=right|3,116|| align=right|0,154|| align=right|15,39|| align=right|5,500||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59579)||1999 JO53|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,194|| align=right|12,80|| align=right|4,203||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59580)||1999 JC54|| align=right|16,1|| align=right|2,594|| align=right|0,145|| align=right|3,39|| align=right|4,177||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59581)||1999 JD54|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,126|| align=right|12,68|| align=right|4,232||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59582)||1999 JE55|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,082|| align=right|12,36|| align=right|4,531||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59583)||1999 JM55|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,233|| align=right|12,57|| align=right|4,075||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59584)||1999 JT55|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,131|| align=right|5,75|| align=right|4,239||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59585)||1999 JV55|| align=right|14,3|| align=right|2,690|| align=right|0,159|| align=right|13,06|| align=right|4,411||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59586)||1999 JB56|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,183|| align=right|5,49|| align=right|4,105||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59587)||1999 JJ56|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,207|| align=right|12,31|| align=right|4,612||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59588)||1999 JL56|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,142|| align=right|3,96|| align=right|4,606||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59589)||1999 JU56|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,073|| align=right|8,61|| align=right|4,250||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59590)||1999 JL57|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,254|| align=right|6,66|| align=right|4,081||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59591)||1999 JR58|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,210|| align=right|7,01|| align=right|4,622||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59592)||1999 JW58|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,118|| align=right|12,74|| align=right|4,394||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59593)||1999 JY58|| align=right|15,6|| align=right|2,629|| align=right|0,141|| align=right|4,30|| align=right|4,263||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59594)||1999 JG59|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,146|| align=right|10,45|| align=right|4,591||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59595)||1999 JK60|| align=right|14,0|| align=right|2,235|| align=right|0,137|| align=right|4,19|| align=right|3,340||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59596)||1999 JR60|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,205|| align=right|4,34|| align=right|4,199||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59597)||1999 JY60|| align=right|15,5|| align=right|2,220|| align=right|0,153|| align=right|6,79|| align=right|3,307||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59598)||1999 JL61|| align=right|15,8|| align=right|2,525|| align=right|0,233|| align=right|5,24|| align=right|4,011||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59599)||1999 JM62|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,054|| align=right|13,71|| align=right|4,115||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59600)||1999 JX62|| align=right|14,7|| align=right|2,717|| align=right|0,053|| align=right|6,03|| align=right|4,478||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59601)||1999 JL63|| align=right|16,7|| align=right|2,301|| align=right|0,204|| align=right|2,56|| align=right|3,489||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59602)||1999 JW63|| align=right|14,3|| align=right|2,728|| align=right|0,149|| align=right|12,07|| align=right|4,505||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59603)||1999 JX63|| align=right|14,0|| align=right|2,785|| align=right|0,059|| align=right|6,46|| align=right|4,646||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59604)||1999 JQ64|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,167|| align=right|14,39|| align=right|4,173||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59605)||1999 JZ64|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,095|| align=right|6,07|| align=right|3,436||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59606)||1999 JK65|| align=right|15,3|| align=right|2,457|| align=right|0,207|| align=right|11,37|| align=right|3,850||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59607)||1999 JV65|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,029|| align=right|3,15|| align=right|3,762||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59608)||1999 JQ66|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,098|| align=right|3,99|| align=right|4,062||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59609)||1999 JB67|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,105|| align=right|5,56|| align=right|4,038||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59610)||1999 JE67|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,184|| align=right|4,05|| align=right|4,176||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59611)||1999 JY67|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,172|| align=right|12,73|| align=right|4,225||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59612)||1999 JZ67|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,133|| align=right|4,59|| align=right|3,544||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59613)||1999 JS68|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,087|| align=right|5,64|| align=right|3,774||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59614)||1999 JR69|| align=right|15,8|| align=right|2,617|| align=right|0,124|| align=right|3,84|| align=right|4,234||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59615)||1999 JT69|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,148|| align=right|6,27|| align=right|4,153||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59616)||1999 JY69|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,123|| align=right|12,22|| align=right|4,216||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59617)||1999 JM70|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,151|| align=right|4,66|| align=right|4,032||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59618)||1999 JR70|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,150|| align=right|4,75|| align=right|4,174||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59619)||1999 JG71|| align=right|16,0|| align=right|2,531|| align=right|0,230|| align=right|5,94|| align=right|4,026||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59620)||1999 JY71|| align=right|16,5|| align=right|2,466|| align=right|0,146|| align=right|5,17|| align=right|3,872||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59621)||1999 JN72|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,206|| align=right|12,98|| align=right|4,509||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59622)||1999 JX72|| align=right|14,5|| align=right|2,775|| align=right|0,217|| align=right|15,78|| align=right|4,621||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59623)||1999 JE73|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,200|| align=right|12,63|| align=right|4,520||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59624)||1999 JS73|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,104|| align=right|13,21|| align=right|4,297||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59625)||1999 JU73|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,167|| align=right|11,75|| align=right|4,558||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59626)||1999 JA75|| align=right|13,7|| align=right|2,441|| align=right|0,226|| align=right|17,69|| align=right|3,813||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59627)||1999 JH76|| align=right|14,0|| align=right|2,720|| align=right|0,159|| align=right|11,10|| align=right|4,486||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59628)||1999 JP76|| align=right|13,9|| align=right|2,535|| align=right|0,103|| align=right|10,94|| align=right|4,035||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59629)||1999 JV76|| align=right|13,9|| align=right|2,602|| align=right|0,119|| align=right|15,37|| align=right|4,196||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59630)||1999 JK77|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,212|| align=right|13,94|| align=right|4,303||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59631)||1999 JY77|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,069|| align=right|6,93|| align=right|3,740||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59632)||1999 JZ77|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,231|| align=right|10,94|| align=right|4,640||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59633)||1999 JC78|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,118|| align=right|12,94|| align=right|4,096||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59634)||1999 JS79|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,089|| align=right|6,66|| align=right|4,179||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59635)||1999 JJ80|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,234|| align=right|11,09|| align=right|4,338||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59636)||1999 JJ81|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,238|| align=right|5,44|| align=right|3,747||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59637)||1999 JF82|| align=right|14,0|| align=right|3,217|| align=right|0,064|| align=right|12,90|| align=right|5,769||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59638)||1999 JH82|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,186|| align=right|13,30|| align=right|4,124||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59639)||1999 JS83|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,117|| align=right|12,66|| align=right|4,100||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59640)||1999 JH84|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,118|| align=right|16,13|| align=right|4,251||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59641)||1999 JS85|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,210|| align=right|5,34|| align=right|3,374||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59642)||1999 JZ86|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,195|| align=right|13,76|| align=right|4,002||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59643)||1999 JA87|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,169|| align=right|13,05|| align=right|4,147||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59644)||1999 JS88|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,063|| align=right|7,62|| align=right|3,887||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59645)||1999 JH89|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,091|| align=right|9,14|| align=right|4,591||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59646)||1999 JX89|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,176|| align=right|15,38|| align=right|4,200||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59647)||1999 JY89|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,170|| align=right|12,70|| align=right|4,050||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59648)||1999 JA90|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,050|| align=right|12,92|| align=right|4,240||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59649)||1999 JB90|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,110|| align=right|6,01|| align=right|3,478||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59650)||1999 JZ90|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,152|| align=right|10,86|| align=right|4,556||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59651)||1999 JK91|| align=right|13,5|| align=right|3,157|| align=right|0,175|| align=right|21,21|| align=right|5,608||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59652)||1999 JM92|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,070|| align=right|11,43|| align=right|4,390||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59653)||1999 JZ92|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,175|| align=right|13,55|| align=right|4,212||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59654)||1999 JB94|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,210|| align=right|8,70|| align=right|4,118||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59655)||1999 JN94|| align=right|16,7|| align=right|2,550|| align=right|0,082|| align=right|14,93|| align=right|4,071||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59656)||1999 JT94|| align=right|14,6|| align=right|2,443|| align=right|0,200|| align=right|12,96|| align=right|3,818||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59657)||1999 JC95|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,130|| align=right|12,07|| align=right|4,489||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59658)||1999 JE95|| align=right|14,8|| align=right|2,576|| align=right|0,221|| align=right|13,19|| align=right|4,134||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59659)||1999 JM95|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,088|| align=right|7,57|| align=right|4,092||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59660)||1999 JE96|| align=right|15,3|| align=right|2,525|| align=right|0,171|| align=right|15,79|| align=right|4,011||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59661)||1999 JG96|| align=right|14,0|| align=right|2,581|| align=right|0,270|| align=right|14,80|| align=right|4,145||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59662)||1999 JN96|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|12,72|| align=right|4,243||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59663)||1999 JY96|| align=right|14,3|| align=right|3,240|| align=right|0,142|| align=right|17,57|| align=right|5,831||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59664)||1999 JB97|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,163|| align=right|12,94|| align=right|4,316||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59665)||1999 JF97|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,188|| align=right|14,46|| align=right|4,094||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59666)||1999 JH97|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,246|| align=right|13,24|| align=right|4,560||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59667)||1999 JQ97|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,177|| align=right|13,57|| align=right|4,385||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59668)||1999 JG98|| align=right|14,6|| align=right|3,013|| align=right|0,146|| align=right|11,20|| align=right|5,230||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59669)||1999 JM99|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,131|| align=right|12,85|| align=right|4,289||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59670)||1999 JP99|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,103|| align=right|17,71|| align=right|4,485||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59671)||1999 JW99|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,284|| align=right|14,18|| align=right|4,278||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59672)||1999 JG100|| align=right|15,3|| align=right|2,656|| align=right|0,179|| align=right|13,70|| align=right|4,327||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59673)||1999 JR100|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,141|| align=right|16,08|| align=right|4,067||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59674)||1999 JY100|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,119|| align=right|14,59|| align=right|4,181||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59675)||1999 JC101|| align=right|14,9|| align=right|2,643|| align=right|0,167|| align=right|13,00|| align=right|4,295||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59676)||1999 JE101|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,024|| align=right|12,83|| align=right|4,524||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59677)||1999 JH101|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,044|| align=right|10,82|| align=right|4,372||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59678)||1999 JM101|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,014|| align=right|10,76|| align=right|5,417||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59679)||1999 JM102|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,241|| align=right|8,40|| align=right|4,228||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59680)||1999 JW102|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,110|| align=right|12,43|| align=right|5,542||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59681)||1999 JC103|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,192|| align=right|8,45|| align=right|4,566||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59682)||1999 JF103|| align=right|14,5|| align=right|2,727|| align=right|0,067|| align=right|6,00|| align=right|4,503||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59683)||1999 JQ104|| align=right|14,9|| align=right|2,533|| align=right|0,171|| align=right|13,61|| align=right|4,030||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59684)||1999 JB107|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,075|| align=right|7,98|| align=right|4,054||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59685)||1999 JR108|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,259|| align=right|7,01|| align=right|4,153||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59686)||1999 JS108|| align=right|15,8|| align=right|2,464|| align=right|0,133|| align=right|7,36|| align=right|3,867||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59687)||1999 JU108|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,152|| align=right|3,52|| align=right|4,041||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59688)||1999 JO110|| align=right|15,9|| align=right|2,575|| align=right|0,058|| align=right|5,60|| align=right|4,131||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59689)||1999 JS111|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,095|| align=right|4,88|| align=right|3,618||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59690)||1999 JD112|| align=right|15,8|| align=right|2,436|| align=right|0,147|| align=right|7,02|| align=right|3,802||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59691)||1999 JM113|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,076|| align=right|8,28|| align=right|4,372||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59692)||1999 JC114|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,197|| align=right|3,11|| align=right|3,818||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59693)||1999 JA116|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,146|| align=right|11,93|| align=right|4,255||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59694)||1999 JF116|| align=right|15,3|| align=right|2,407|| align=right|0,241|| align=right|6,45|| align=right|3,734||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59695)||1999 JU116|| align=right|16,4|| align=right|2,203|| align=right|0,084|| align=right|3,00|| align=right|3,269||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59696)||1999 JW116|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,151|| align=right|11,19|| align=right|4,220||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59697)||1999 JS117|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,172|| align=right|5,40|| align=right|4,219||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59698)||1999 JJ118|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,172|| align=right|4,30|| align=right|3,638||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59699)||1999 JU118|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,140|| align=right|3,96|| align=right|4,172||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59700)||1999 JX118|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,109|| align=right|8,43|| align=right|4,537||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59701)||1999 JP119|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,046|| align=right|10,13|| align=right|4,292||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59702)||1999 JZ119|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,160|| align=right|14,39|| align=right|4,158||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59703)||1999 JB120|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,169|| align=right|3,27|| align=right|4,055||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59704)||1999 JJ120|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,016|| align=right|10,61|| align=right|3,850||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59705)||1999 JM120|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,064|| align=right|15,14|| align=right|4,245||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59706)||1999 JT120|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,137|| align=right|6,32|| align=right|4,172||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59707)||1999 JX121|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,287|| align=right|11,80|| align=right|4,110||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59708)||1999 JC123|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,150|| align=right|7,56|| align=right|3,573||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59709)||1999 JL123|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,039|| align=right|12,30|| align=right|4,168||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59710)||1999 JV123|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,166|| align=right|4,13|| align=right|4,067||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59711)||1999 JC126|| align=right|16,7|| align=right|2,628|| align=right|0,096|| align=right|12,60|| align=right|4,260||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59712)||1999 JN126|| align=right|16,0|| align=right|2,536|| align=right|0,120|| align=right|2,88|| align=right|4,038||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59713)||1999 JA127|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,119|| align=right|12,24|| align=right|4,257||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59714)||1999 JG128|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,132|| align=right|14,08|| align=right|4,157||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59715)||1999 JM129|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,143|| align=right|16,05|| align=right|4,141||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59716)||1999 JP131|| align=right|14,3|| align=right|2,578|| align=right|0,136|| align=right|14,89|| align=right|4,138||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59717)||1999 JR137|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,108|| align=right|9,10|| align=right|4,607||MBA||10. maj 1999||Puckett||Puckett
|-
|(59718)||1999 KG1|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,117|| align=right|25,25|| align=right|4,594||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59719)||1999 KN3|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,215|| align=right|1,57|| align=right|4,022||MBA||17. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59720)||1999 KH5|| align=right|16,7|| align=right|2,596|| align=right|0,075|| align=right|6,35|| align=right|4,182||MBA||20. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59721)||1999 KM5|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,118|| align=right|10,93|| align=right|3,713||MBA||21. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59722)||1999 KR6|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,339|| align=right|18,45|| align=right|4,361||MBA||17. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59723)||1999 KO8|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,137|| align=right|17,14|| align=right|4,251||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59724)||1999 KV13|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,151|| align=right|4,67|| align=right|4,498||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59725)||1999 KX13|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,180|| align=right|11,09|| align=right|4,403||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59726)||1999 KA14|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,173|| align=right|6,81|| align=right|4,186||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59727)||1999 KC15|| align=right|15,4|| align=right|2,701|| align=right|0,107|| align=right|14,97|| align=right|4,438||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59728)||1999 KW15|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,084|| align=right|13,19|| align=right|4,186||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59729)||1999 LN|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,216|| align=right|14,42|| align=right|4,678||MBA||6. junij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59730)||1999 LW|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,088|| align=right|4,27|| align=right|3,690||MBA||7. junij 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59731)||1999 LL2|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,180|| align=right|11,02|| align=right|4,314||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59732)||1999 LO2|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,090|| align=right|13,51|| align=right|4,313||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59733)||1999 LR2|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,127|| align=right|9,46|| align=right|4,096||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59734)||1999 LT2|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,164|| align=right|5,66|| align=right|3,591||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59735)||1999 LY3|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,279|| align=right|4,74|| align=right|4,288||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59736)||1999 LA5|| align=right|14,6|| align=right|2,714|| align=right|0,087|| align=right|15,87|| align=right|4,471||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59737)||1999 LC6|| align=right|14,6|| align=right|2,629|| align=right|0,211|| align=right|32,24|| align=right|4,262||MBA||11. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59738)||1999 LH8|| align=right|15,5|| align=right|2,759|| align=right|0,131|| align=right|8,87|| align=right|4,581||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59739)||1999 LP8|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,132|| align=right|15,50|| align=right|4,074||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59740)||1999 LC9|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,117|| align=right|8,44|| align=right|4,552||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59741)||1999 LE9|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,120|| align=right|13,35|| align=right|4,031||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59742)||1999 LN9|| align=right|14,5|| align=right|2,792|| align=right|0,141|| align=right|10,80|| align=right|4,664||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59743)||1999 LV9|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,189|| align=right|13,05|| align=right|4,364||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59744)||1999 LG10|| align=right|13,6|| align=right|2,455|| align=right|0,088|| align=right|13,13|| align=right|3,845||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59745)||1999 LF13|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,105|| align=right|11,76|| align=right|4,266||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59746)||1999 LN13|| align=right|14,1|| align=right|2,712|| align=right|0,154|| align=right|15,28|| align=right|4,465||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59747)||1999 LV13|| align=right|14,3|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|11,53|| align=right|4,091||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59748)||1999 LE14|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,108|| align=right|14,02|| align=right|4,290||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59749)||1999 LZ15|| align=right|16,2|| align=right|1,968|| align=right|0,092|| align=right|20,16|| align=right|2,760||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59750)||1999 LX16|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,290|| align=right|4,07|| align=right|4,161||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov